Michel Langlois peut désigner :
 Michel Langlois, un architecte français du  ;
 Michel Langlois, un scénariste, réalisateur et directeur de la photographie québécois.